XPK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Pukatawagan (Manitoba) (Canada)